Переломы челюстей:
 Перелом верхней челюсти
 Перелом нижней челюсти